Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2020 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation um die 12 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 22. bis zum 25. September 2020 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 
 

2020
Dameneinzel Qualifikation